Rouillac kan syfta på:
 Rouillac, Charente
 Rouillac, Côtes-d'Armor